Borsalino kan verwijzen naar:

 Borsalino (bedrijf), een hoedenmakerij.
 Giuseppe Borsalino, de ontwerper van de borsalino.
 Borsalino (film), een film uit 1970.